Gorino () ist ein russischer Ortsname:
 Gorino (Iwanowo), Stadt in der Oblast Iwanowo
 Gorino (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Gorino (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938: Ober Eißeln, 1938 bis 1946 Obereißeln, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Gorino (Pskow), Dorfin der Oblast Pskow
 Gorino (Saratow), Weiher in der Oblast Saratow